La lunga notte (The Long Wait), film diretto da Victor Saville (1954)
La notte lunga, cortometraggio diretto da Paolo Sorrentino (2001)
La lunga notte, film diretto da Alessandro del Mar e Anita Rinaldi (2002)
La lunga notte, primo album da solista di Stefano "Cisco" Bellotti (2006)
La lunga notte, romanzo di Colleen Gleason
La lunga notte, romanzo di Leonardo Gori (2021)